De Kazachse allroundkampioenschappen schaatsen voor mannen en vrouwen zijn sinds 1992 een meestal jaarlijks georganiseerd schaatstoernooi.

Voor 1992 namen Kazachse schaatsers deel aan de allroundkampioenschappen van de Sovjet-Unie.

Mannen 
De kampioenschappen worden meestal verreden over de grote vierkamp (500, 1500, 5000 en 10.000 meter). 
 Jaartallen met een * gemarkeerd werden over de kleine vierkamp verreden (500, 1500, 3000 en 5000 meter).

Medaillespiegel

Vrouwen 
De kampioenschappen worden meestal verreden over de kleine vierkamp (500, 1500, 3000 en 5000 meter).
 Jaartallen met een * gemarkeerd werden over de minivierkamp verreden (500, 1000, 1500 en 3000 meter).

Medaillespiegel

Nationaal kampioenschap schaatsen
Schaatsen in Kazachstan
Sportevenement in Kazachstan